Хаха может означать:
 Хаха — озеро в Якутии;
 Хаха — река в Якутии.
 Хаха (буква) — буква гурмукхи.